Келе:
 Келе — злой дух в чукотской мифологии.
 «Келе» — мультфильм 1988 года по чукотской сказке.
  — языческий культ на Сент-Люсии.
 Келе — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана, Россия.
 Келе — река в Якутии, Россия; приток Алдана.
 Келе, Люсьен (1832—1899) — французский миколог и натуралист.

См. также 
 Келле